Pamies o Pàmies hace referencia a varios artículos:

Personas
Baltasar Sans Pàmies
Oriol Pamies
Sergi Pàmies
Sergio Pamies
Teresa Pàmies